Konrad Grob peut faire référence à plusieurs personnalités :
 Konrad Grob (1828-1904), un peintre suisse ;
 Konrad Grob (né en 1949), un chimiste suisse, spécialiste de la migration de composés chimiques. À Zurich, son laboratoire réalise des analyses concernant la migration des composés nocifs (huiles minérales, plastifiants, perturbateurs endocriniens) contenus dans certains emballages (en plastique, carton, métal) dans les aliments.

Article connexe

Notes et références